Ниже перечислены основные события профессионального сумо в 2021 году.

Турниры

Хацу басё 
10 — 24 января, Рёгоку Кокугикан, Токио. Соревнования будут открытыми, но количество зрителей ограничено 5000 (менее половины вместимости).
Обозначения

Статистика 
В рамках макуути прошло 266 схваток с использованием 26 видов кимаритэ, включаю 1 техническую победу Фусен. Призы за техническое совершенство получили три борца: победитель басё Дайэйсё, Мидорифудзи заработал Гино-сё, повалив перед собой Тобидзару, Сэкивакэ Тэрунофудзи заработал Гино-сё сразив броском-сукуинагэ седьмого маэгасира Востока Мэйсэи. Приз за выдающееся выступление Сюкун-сё также получил победитель басё Дайэйсё.

Хару басё 
14-28 марта Рёгоку Кокугикан, Токио. Изначально местом проведения турнира планировалась , однако из-за ограничений COVID-19, турнир был перенесён в Токио.
Обозначения

Статистика 
В рамках макуути прошло 300 схваток с использованием 32 видов кимаритэ, включаю 5 технических побед Фусен.

Нацу басё 
9-23 мая, Рёгоку Кокугикан, Токио.

Обозначения

Нагоя басё 
4-18 июля, , Нагоя.

Обозначения

Аки басё 
12-26 сентября, Рёгоку Кокугикан, Токио.

Обозначения

Кюсю басё 
14-28 ноября, , Кюсю.

События

Январь 
 8: Ёкодзуна Какурю Рикидзабуро официально снялся с турнира в январе 2021 года из-за проблем с поясницей. Совет по обсуждению Ёкодзун ранее предупреждал его о том, что он пропустил нескольку турниров подряд.
 10: К январскому турниру не были допущены 65 спортсменов либо из-за положительного теста на COVID-19, либо из-за близких контактов с уже заражёнными.
 24: 27-летний Дайэйсё завоевал Кубок Императора на Январском турнире в Кокугикане. Первый маэгасира Запада одержал тринадцатую победу в сэнсюраку (финальный день состязаний). Дайэйсё разгромил толчками пятого маэгасира Запада Окиноуми.

Март 
 11: Ёкодзуна Какурю Рикидзабуро сообщил, что пропустит мартовский турнир из-за травмы, полученной на тренировке.
 24: Ассоциация сумо объявляет об отставке йокодзуны Какурю. После того как ранее он заявил, что намерен продолжать борьбу, Какурю столкнулся с возможностью дальнейшего осуждения со стороны Дискуссионного комитета Екодзуны после того, как ему было вынесено предупреждение о его выступлениях в ноябре 2020 года. Он уходит в отставку с шестью Императорскими Кубками и рекордом макуути в 645 побед и 394 поражений. Он сохранит свое имя борца, став .

Смерти 
 29 января: 49-й ёкодзуна , бывший 10-й  Ояката, в возрасте 82 лет, от аспирационной пневмонии.

Примечания

Ссылки 

Сумо
2021 год в спорте
Все хронологические списки